Дженніфер Гопкінс і Єлена Костанич були чинними чемпіонками, але цього разу Гопкінс не брала участі.

Соня Джеясілан і Мая Матевжич виграли титул, у фіналі перемігши пару Лора Гренвілл Костанич з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw (ITF) 

2003, парний розряд
Тур WTA 2003
2003 у французькому спорті